CIAM est un sigle qui peut signifier :

 Congrès international d'architecture moderne, une série de congrès qui se tiennent entre 1928 et 1959 ;
 Charity Investment Asset Management, un fonds d'investissement et actionnaire activiste français ;
 Gestion des accès et identité Clients (en anglais "Customer identity and access management"), terme utilisé en informatique ;
 Commission Internationale d'Aéromodélisme, une commission de la Fédération aéronautique internationale ;
Centre International des Arts en Mouvement, un organisme dédié à la transmission des arts du cirque basé à Aix-en-Provence ;
Centre d'Initiatives Artistiques du Mirail,  le Service Arts et Culture de l’Université de Toulouse-Jean Jaurès.
 Centre international d’affaires de Madère, sur l'archipel portugais de Madère
 CIAM (Communication induite après la mort) issue des travaux de recherche menés sur des vétérans de la guerre du Vietnam par le psychologue américain Allan Botkin.

Notes et références 

